Эль-Ойо-де-Пинарес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бургохондо-Себрерос-Эль-Тьембло. Занимает площадь 80,51 км². Население — 2326 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы